Гали́мов (Гали́мова) (, ) — татарская и башкирская фамилия. Известные носители:

 Галимов, Айдар Ганиевич (род. 1967) — российский певец.
 
 Галимов, Ансель Габдельнурович (род. 1991) — российский хоккеист.
 Галимов, Артём Альбертович (род. 1999) — российский хоккеист.
 Галимов, Баязит Сабирьянович (род. 1942) — советский и российский философ.
 Галимов, Бекиш (род. 1937) — старший чабан колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Галимов, Валиахмет Гирфанутдинович (1908 или 1909—1994) — советский актёр и режиссёр.
 Галимов, Вахит Газизович (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Галимов, Ильяс Хамидович (1937—2004) — советский футболист.
 Галимов, Искандер Галимзянович (род. 1950) — министр внутренних дел по Республике Татарстан (1993—1998).
 Галимов, Марат Гаинельянович (род. 1964) — советский и российский футболист, судья.
 Галимов, Марсель Рамильевич (род. 1972) — российский боксёр.
 Галимов, Мидхат Абдулнасырович (1932—2013) — Герой Социалистического Труда.
 Галимов, Мухарам Нигаметович (1907—?) — советский лётчик, генерал-майор авиации.
 Галимов, Наиль Хаматхасанович (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Галимов, Раис Мустафаевич (род. 1946) — советский яхтсмен.
 Галимов, Ринат (род. 1984) — киргизский конник.
 Галимов, Роман Рафаилович (род. 1982) — российский футбольный судья.
 Галимов, Руслан Рустемович (род. 1994) — российский волейболист.
 Галимов, Салям Галимович (1911—1939) — башкирский поэт и публицист.
 Галимов, Станислав Раисович (род. 1988) — российский хоккеист.
 Галимов, Хабир Латыпович (1905—1996) — советский оперный певец.
 Галимов, Хазиахмет Гирфанутдинович (1899—1974) — советский актёр.
 Галимов, Фаниль Масигутович (1984) — российский дзюдоист.
 Галимов, Фарит Хабибрахманович (род. 1940) — казахский государственный и общественный деятель.
 Галимов, Шамиль Загирович (1925—1998) — советский литературовед, профессор Архангельского государственного педагогического института.
 Галимов, Эмиль Габдельнурович (род. 1992) — российский хоккеист.
 Галимов, Эрик Михайлович (1936—2020) — советский и российский геохимик.

 Галимова, Валентина Гамировна (род. 1986) — российская легкоатлетка.
 Галимова, Дания Хадизяновна (род. 1932) — Герой Социалистического Труда.
 Галимова, Резеда Лукмановна (род. 1966) — российская оперная певица.